Puchar Premier-Ministra Turcji () – trofeum przyznawane zwycięskiej drużynie meczu rozgrywanego pomiędzy aktualnym zwycięzcą mistrzostw Turcji a zwycięzcą dywizji narodowej (1944–1950), zwycięzcą drugiej ligi i zwycięzcą amatorskich mistrzostw Turcji (1966–1970), wicemistrzem Turcji oraz finalistą Pucharu Turcji (1971–1998) w danym sezonie.

Historia 
W 1944 odbył się pierwszy oficjalny mecz o Puchar Premier-Ministra (tur. Başbakanlık Kupası) jako wyjątkowy rodzaj rozgrywek o Superpuchar pomiędzy zwycięzcami mistrzostw Turcji (rozgrywanych systemem pucharowym) i dywizji narodowej (rozgrywki odbywały się systemem ligowym). Pierwszy pojedynek rozegrano 3 czerwca 1944 roku. W tym meczu Beşiktaş JK pokonał 4:1 Fenerbahçe SK. Turniej trwał do 1950 roku. Był to jeden z najwcześniejszych meczów o Superpuchar kraju na świecie.

W 1966 roku Turecka Federacja Piłki Nożnej wznowiła rozgrywki o Puchar Premier-Ministra jako mecz finałowy pomiędzy zwycięzcami drugiej ligi i amatorskich mistrzostw Turcji (rozgrywanych systemem pucharowym) i utrzymywała ten system do 1970 roku. W latach 1971-1998 rywalizowali w nich wicemistrzowie 1. Lig i finaliści Pucharu Turcji.

Od 1966 również rozgrywany mecz o Superpuchar Turcji, który nazywał się wtedy Puchar Prezydenta (tur. Cumhurbaşkanlığı Kupası).

Wszystkie dotychczasowe mecze odbyły się na stadionie Ankara 19 Mayis w Ankarze, z wyjątkiem 1975 roku, kiedy to mecz rozegrano na Cebeci İnönü Stadium w Ankarze.

Format 
Mecz o Puchar Premier-Ministra rozgrywany był przed rozpoczęciem każdego sezonu. W przypadku remisu po upływie regulaminowego czasu gry przeprowadzana była dogrywka. Jeżeli i ona nie wyłoniła zwycięzcy, to od razu zarządzana była seria rzutów karnych.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono zespoły, które zakwalifikowały się z rozgrywek ligowych,
 kursywą oznaczone zespoły, które zakwalifikowały się z rozgrywek pucharowych.

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii finałów o Puchar Premier-Ministra na podium oficjalnie stawało w sumie 23 drużyny. Liderem klasyfikacji jest Fenerbahçe SK, który zdobył trofeum 8 razy.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według kwalifikacji

Zobacz też 
 Superpuchar Turcji
 Süper Lig
 Puchar Turcji
 Mistrzostwa Turcji
 Dywizja Narodowa Turcji
 Druga liga Turcji
 Amatorskie mistrzostwa Turcji

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona Tureckiego Związku Piłki Nożnej 
 Lista meczów na stronie RSSSF 

Turcja
Rozgrywki piłkarskie w Turcji